Landa socken kan avse:
Landa socken, Halland
Landa socken, Västergötland